Ейбюрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 55 км на південний схід від Ліможа, 24 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 216 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 456,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ейбюрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ейбюрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез